Trasante ist der Familienname folgender Personen.
 Carlos Trasante (* 1953), uruguayischer Fußballspieler
 Obdulio Trasante (* 1960), uruguayischer Fußballspieler